De zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 19 juli 2012 over een afstand van 143,5 kilometer van Bagnères-de-Luchon naar Peyragudes. Alejandro Valverde van Team Movistar won.

Parcours 
Het was een korte bergrit met twee cols van de eerste en een col buiten categorie. Peyragudes was voor de eerste keer aankomstplaats in de Tour. De tussensprint vond plaats in Loures-Barousse na 81 km.

Verloop 
Een eerste groep van 23 renners ontsnapte vroeg in de etappe maar werd na 25 km terug gegrepen. Alejandro Valverde stak het vuur opnieuw aan de lont en kreeg Pierre Rolland mee. Fredrik Kessiakoff trachtte Thomas Voeckler te ontlopen, maar deze laatste was bij de voet van de klim al aangesloten. Er vormde zich een kopgroep van zeven. Vincenzo Nibali slaagde erin het groepje bij te benen. Dat zette druk op het peloton, omdat de tweede plaats van Chris Froome in gevaar kwam. Nibali besloot zich te laten afzakken en de kopgroep kon weer met zeven verder. Op de tweede klim hadden zij 40" op een achtervolgende groep van 10 renners. Voeckler pakte de vijf punten op de top. De achtervolgers haalden de kopgroep in na 68 km, met 1'40" op het peloton.

Op de Port de Balès had Alejandro Valverde 35" op Egoi Martínez en Rui Costa. In de afzink bouwde Valverde zijn voorsprong uit.. In het peloton volgde intussen een aanval van Jelle Vanendert met in zijn zog Jurgen Van den Broeck. De koplopers, op Valverde na, werden opgeraapt. Het favorietenpeloton viel uiteen en weer was Cadel Evans het voornaamste slachtoffer. Er bleef een select groepje over: Bradley Wiggins, Chris Froome, Tejay van Garderen, Chris Horner, Vincenzo Nibali, Jelle Vanendert, Jurgen Van den Broeck, Thibaut Pinot, Daniel Martin en Rolland. Froome scheen nog reserves te hebben, maar hield in toen Wiggins niet volgde.

Uiteindelijk hield Valverde op zijn eentje stand. Froome kwam als tweede aan voor Wiggins en de rest van het favorietengroepje zonder Haimar Zubeldia die enkele plaatsen verloor in het klassement.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 17e etappe op google maps

17
Sportevenement in Occitanie
Sport in Haute-Garonne
Sport in Hautes-Pyrénées